Алаби Олабийи Олуфеми (; род. 6 января 1973 года) — нигерийский паралимпийский игрок в настольный теннис. Чемпион и бронзовый призёр летних Паралимпийских игр 2000 в Сиднее. Бронзовый призёр летних Паралимпийских игр 2020 в Токио.

Спортивные результаты

Примечания 

Игроки в настольный теннис Нигерии
Чемпионы летних Паралимпийских игр 2000 года
Бронзовые призёры летних Паралимпийских игр 2000 года
Бронзовые призёры летних Паралимпийских игр 2020 года
Игроки в настольный теннис на летних Паралимпийских играх 2000 года
Игроки в настольный теннис на летних Паралимпийских играх 2008 года
Игроки в настольный теннис на летних Паралимпийских играх 2020 года